Зерно́в, варіант Зернов, Зьорнов () — російське прізвище, утворене від слова зерно.
 Зернов Юрій Валентинович — полковник Збройних сил України.
 Євгеній (Зернов) — єпископ Російської православної церкви.

Складені прізвища 
 Вельямінов-Зернов Володимир Володимирович — сходознавець, історик та філолог.